Das Herreneinzel der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Finale dem an Nummer drei gesetzten Andy Murray mit 6:710, 5:7, 6:2, 6:3 und 2:6 unterlag. Für den Briten war es der erste Grand-Slam-Sieg in seiner Karriere. Er ist der erste britische Spieler seit 76 Jahren, der ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis 25. August statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2012